O Foresters Mont Fleuri Football Club é um clube de futebol com sede em Mont Fleuri, Seicheles. A equipe compete no Campeonato Seichelense de Futebol.

História 
O clube foi fundado na ilha de Mont Fleuri.

Títulos 
 Seychelles League: 2
 1982, 1984.

Ligações externas 
 Perfil na Transfermarkt 

Clubes de futebol das Seicheles
Clubes de futebol fundados em 1992